Die Saison 1959/60 war die vierte Spielzeit der drittklassigen Verbandsliga Westfalen. Meister wurde der BV Selm, der auf den Aufstieg in die II. Division West verzichtete. Dafür rückte Vizemeister SSV Hagen nach. Aus der Gruppe 1 stiegen der SV Bockum-Hövel, der SC Hassel und die TSG Rheda, aus der Gruppe 2 der SV Castrop 02, der VfB Habinghorst und die Spvg Plettenberg ab. Aus der II. Division West stieg keine Mannschaft ab. Aus den Landesligen stiegen in die Gruppe 1 der TBV Lemgo und der RSV Münster und in die Gruppe 2 der BV Brambauer, die Sportfreunde Neheim und der VfL Resse 08 auf.

Tabellen

Gruppe 1

Gruppe 2

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister. Die Spiele wurden am 24. April und 1. Mai 1960 ausgetragen. Nachdem beide Mannschaften jeweils ein Spiel gewinnen konnten wurde ein Entscheidungsspiel angesetzt, dass am 8. Mai 1960 in Dortmund ausgetragen wurde. Selm setzte sich durch und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur II. Division West 1960/61. Da Selm aber nach der Aufstiegsrunde letztlich auf den Aufstieg verzichtete, rückte der SSV Hagen doch noch in die II. Division auf.

|}

|}

Literatur 

Fußballsaison 1959/60
1960